Витя — одна из форм мужского личного имени Виктор.

Также:
 Витя — лунный кратер.
 (1030) Витя — астероид.